Le Championnat d'Italie de football 2000-2001 est la  de la compétition qui fut remportée par l'AS Rome.

Classement 

|}

Buteurs 

Championnat d'Italie de football
Football D1 2000-2001
Football D1 2000-2001
Italie
Championnat Italie Football 2000-2001 Serie A
Championnat Italie Football 2000-2001 Serie A